Устю́гов — русская фамилия; имеет женскую форму Устюгова.

Известные носители 
 
 Устюгов, Александр Сергеевич (род. 1976) — российский актёр, режиссёр.
 Устюгов, Геннадий Афанасьевич (1937) — российский художник.
 Устюгов, Евгений Романович (род. 1985) — российский биатлонист.
 Устюгов, Николай Владимирович (1897—1963) — российский историк.
 Устюгов, Сергей Александрович (род. 1992) — российский лыжник.

 Устюгова (Соболева), Елена Александровна (род. 1992) — российская лыжница.
 Устюгова, Елена Николаевна (род. 1948) — российский философ.

См. также 
 Устюговка
 Устюговский